Kruschelnyzka oder Kruschelnytska oder Kruschelnitzka ist der Name folgender Personen:

 Laryssa Kruschelnyzka (1928–2017), ukrainische Prähistorikerin
 Salome Kruschelnytska (1872–1952), ukrainische Sängerin